Тимофей Гаври́лов:
 Гаврилов, Тимофей Киприанович (в монашестве Тимон; 1918—1996) — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви в Румынии.
 Гаврилов, Тимофей Кузьмич (1910—1948) — майор, Герой Советского Союза.